Świątynie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny:

Polska 

 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Andrzejówce

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Brzegu Dolnym
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Borkach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca świętego w Boronowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Bukowcu

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Floriana w Czarncy

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Domaszowicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Drzeczkowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dworszowicach Pakoszowych

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku
 
 
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gnieźnie
 
 
 
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastrowiu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jelczu-Laskowicach

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kościeniewiczach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kopanicy
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Anielskiej w Kroniach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krasnem-Lasocicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krośnie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na Ksawerowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Mikołaja w Książu Wielkopolskim

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Lalikach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Lesznie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Lutyni

 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Łączy
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia w Łodzi
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łukowem

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Mątawach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Mojęcicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Mrozowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Myślachowicach

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Nowej Wilejce
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Obornikach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej w Oławie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia w Oławie
 Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pełkiniach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pionkach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Polańczyku
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy
 Kościół Najświętszej Maryi Panny za Murami w Przeworsku

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Rędzinach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rzędowie

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - Gwiazda Morza w Sopocie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Starczy
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa w Szczyrzycu

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świniarach

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Józefa oraz klasztor Bernardynek w Warcie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wołczynie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników w Wójtowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Wrocławiu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Wrocławiu-Jerzmanowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we Wrocławiu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zahutyniu

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Zakopanem
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zawierciu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Zdziechowie
 Kościół Najświętszej Maryi Królowej Polski w Zielonej Górze
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Ziębicach

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie

Zagranica 
 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Bremie w Niemczech
 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Grodnie na Białousi
 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Secunderabadzie w Indiach
 Kościół Matki Bożej ze Schodów w Rzymie we Włoszech
 Kościół Najświętszej Maryi Panny i klasztor Benedyktynów w Kijowie na Ukrainie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny i klasztor Karmelitów Trzewiczkowych w Horodyszczu na Ukrainie

Zobacz też 
 Kościół Najświętszej Marii Panny (strony zaczynające się od "Kościół Najświętszej Marii Panny")
 Kościół Mariacki (strony zaczynające się od słów "Kościół Mariacki")